Mosteiros steht für:

 Mosteiros (Ponta Delgada), Gemeinde in Portugal
 Mosteiros (Arronches), Gemeinde in Portugal
 Mosteiros (Kap Verde), Stadt auf der kapverdischen Insel Fogo

Siehe auch:

 Mosteiro